Baneka peut désigner :
 Baneka ou Banika, un village du Cameroun dans la commune de Loum
 les Baneka, une population du Cameroun
 un canton du Cameroun
 le baneka (ou mwaneka), un dialecte du bakaka, une langue bantoue.